Jacques de Molay
Molay (Haute-Saône)
Molay (Jura)

Desambiguação